Spirit kan henvise til:

 Spirit (tegneserie) – af Will Eisner
 Spirit (rumsonde) – rover sendt til Mars

Film 
 The Spirit (film) – fra 2008, baseret på tegneserien af Will Eisner, instrueret af Frank Miller
 Spirit - Hingsten fra Cimarron – animationsfilm fra 2002 af DreamWorks Pictures

Musik 
 Spirit (Depeche Mode album)  – fra 2017